Le Grand Prix moto du Japon 2012 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 12 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi devant plus de  spectateurs ( sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des Moto3

Lien externe 
Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2012
Sport en octobre 2012